Lanthenay est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Lanthenay, ancienne commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire ;
 Romorantin-Lanthenay, commune française du département de Loir-et-Cher en région Centre-Val de Loire.

Patronyme 

 Adeline Lanthenay (1870-1952), chanteuse de café-concert, comédienne et artiste de revue française.

Toponymie française
Patronyme français